Кустолово:

 Кустолово — село, Кустоловский сельский совет, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина.
 Кустолово Первое — село, Малоперещепинский сельский совет, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина.
 Кустолово — река в Полтавской области (Украина).